О’Брайен, Лиам:
  (1913—1996) — американский сценарист и телепродюсер.
 О’Брайен, Лиам (род. 1964) — ирландский футболист.
 О’Брайен, Лиам (род. 1976) — американский актёр озвучивания и дубляжа.
  (род. 1994) — канадский хоккеист.